RPG steht für:

 Raumplanungsgesetz (Schweiz)
 Reichspreßgesetz von 1874
 Repertorium Poenitentiariae Germanicum
 Report Program Generator, siehe RPG (Programmiersprache)
 Role-Playing Game, siehe Rollenspiel und Computer-Rollenspiel
 Rutschnoi Protiwotankowy Granatomjot, eine russische Serie von Panzerfäusten, siehe RPG (Waffe)
 Reaktive Panzerbüchse, Bezeichnung der NVA für ungelenkte Panzerabwehrraketen
 Religionspädagogik

Abkürzung